Kauno futbolo ir beisbolo klubas, bedre kendt under forkortelsen FBK Kaunas, var en litauisk fodboldklub fra byen Kaunas.

Historie

Banga Kaunas 1960-1993 

Klubben blev oprindelig stiftet i 1960 som Banga Kaunas og spillede i sine tre første år i det sovjetiske ligasystem, i den andenbedste række. Efterfølgende valgte klubben at deltage i det Litauiske SSRs ligasystem hvor man vandt mesterskabet i 1986 og 1989. I 1991 da Litauen var blevet uafhængige blev A Lyga skabt og man spillede under navnet Banga Kaunas til 1993 inden klubben skiftede navn.

FBK Kaunas 1993-2012 succes & fald 

Klubben skiftede i 1993 navn til Kauno futbolo ir beisbolo klubas (FBK Kaunas) Klubben havde i sine første år ikke nævneværdig succes og man skulle frem til 1999 før FBK Kaunas vandt en titel igen. Man vandt 8 mesterskaber, 4 pokaltitler, 3 supercuptitler og 1 titel i den baltiske liga i perioden 1999-2008 inden man i efteråret 2008 måtte se sin dominans blive brudt af den fremadstormende klub FK Ekranas, en klub, der havde været en stor rival for Kaunas i årene forinden.

Efterfølgende annoncerede klubbens formand, at klubben ikke ville deltage i landets bedste række i 2009 bl.a. pga. en konflikt om udvælgelse af dommere. Konflikten endte med at klubben skulle starte sæsonen i landets tredjebedste række II Lyga.  FBK Kaunas vandt derefter II Lyga suverænt og skulle derfor spille i I Lyga i 2010. Denne række vandt man også suverænt og Kaunas var atter at finde i landets bedste række i 2011. Det skulle dog vise sig at blive en rigtig dårlig sæson for FBK Kaunas, da holdet kun formåede at ende som nummer 10 ud af 12 hold. Endnu værre blev det da man ikke fik licens til at spille i den bedste række sæsonen efter pga. problemer med økonomien men dog mulighed for at starte sæsonen i en lavere række. Denne mulighed tog man ikke og klubejer Vladimir Romanov valgte kort tid efter at trække sig ud af klubben.  Kort tid efter valgte klubbens fans at starte en ny klub.

Klubben blev senere sat under konkursbehandling og en æra var slut. 
 
FBK Kaunas spillede gennem årene mange store europæiske kampe. De har bl.a. mødt hold som Celtic, Liverpool og danske Randers, OB og AaB. Den største triumf kom i august 2008, da Kaunas efter at have spillet 0-0 på udebane mod Rangers F.C. fra Skotland, sendte skotterne ud af 2. kvalrunde til Champions League ved hjemme på S. Dariaus ir S. Giréno stadionas at vinde 2-1. Holdet var ledet af den portugiske træner José Couceiro og man havde gode spillere som, Marian Kello, Rafael Ledesma og Pascal Mendy på holdet. FBK Kaunas gik dermed videre med samlet 2-1 og var klar til to afgørende kampe mod danske AaB om en plads i gruppespillet i Champions League. Danskerne viste sig imidlertid at være for stærke for FBK Kaunas, der røg ud med en samlet stilling på 0-4.

FBK Kaunas var i mange år (1993-2012) sponsoreret af den litauiske bank Ükio bankas, en bank, der var ejet af den litauiske milliardær Vladimir Romanov, der i 2005 købte den skotske fodboldklub Heart of Midlothian F.C. Han havde allerede i 2004 købt den hviderussiske fodboldklub FC Partizan Minsk, og i 2009 blev hans dynasti udvidet da han købte den litauiske basketballklub BC Zalgiris . FBK Kaunas blev en form for farmerklub for Hearts, idet at mange spillere på papiret blev købt af FBK Kaunas men kort tid efter blev udlejet til Heart of Midlothian. Spillere som Bruno Aguiar og Roman Bednář er blevet handlet på denne måde. Vladimir Romanov var med hans ledelsesstil medvirkende til, at både FBK Kaunas og FC Partizan Minsk gik konkurs og måtte reorganiseres, samt at både Hearts og BC Zalgiris anno 2015 stadigvæk har økonomiske vanskeligheder. Vladimir Romanov skjuler sig nu i Rusland på flugt fra de litauiske myndigheder, mistænkt for underslæb og bedrageri for 308 millioner Britiske Pund, hvilket er mere end 2.5 milliarder DKK.

Titler

Nationalt 
 A Lyga
 Vindere (8): 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007
 Andenplads (2): 2005, 2008
 I Lyga
 Vindere (1): 2010
 II Lyga
 Vindere(1): 2009
 Litauiske Cup
 Vindere (4): 2002, 2004, 2005, 2008
 Andenplads (2): 1998, 1999
 Litauiske Super Cup
 Vindere (3): 2002, 2004, 2006
 Andenplads (2): 2003, 2005
 Litauiske SSR
 Vindere (2): 1986, 1989
 Litauiske SSR Cup
 Vindere (1):1989
 Andenplads (3): 1984, 1985, 1986

Kontinentalt 

 Baltisk Liga
 Vindere (1): 2008

 Commonwealth of Independent States Cup
 Andenplads (1): 2006

Sæsoner

Nationalt

Europæisk

Trænere 

  Povilas Grigonis (1986)
  Algirdas Gruzdas (1989)
  Šenderis Giršovičius (1995–96), (1998–00)
  Sergei Borovsky (Juli 2003 – April 4)
  Šenderis Giršovičius (April 2004 – Sept 04)
  Valdas Ivanauskas (Sept 2004 – April 5)
  Eugenijus Riabovas (April 2005 – Maj 5)
  Aleksandr Piskariov (Maj 2005 – Juli 5)
  Igoris Pankratjevas (Juli 2005 – Nov 05)
  Eduard Malofeyev (Dec 2005 – Juni 6)
  Eugenijus Riabovas (Juni 2006 – Feb 07)
  Vladimir Kurnev (Feb 2007 – April 7)
  Angel Chervenkov (April 2007 – Juni 7)
  Artūras Ramoška (Juni 2007 – Sept 07)
  Anton Joore (Aug 2007 – Sept 07)
  Andrei Zygmantovich (Sept 2007 – Juli 8)
  Jose Couceiro (Juli 2008 – Okt 08)
  Andrei Zygmantovich (Nov 2008 – Dec 08)
  Eugenijus Riabovas (Dec 2008 – April 09)
  Saulius Vertelis (April 2009 – Sept 10)
  Darius Gvildys (Sept 2010 – Marts 11)
  Eugenijus Riabovas (Marts 2011 – Feb 12)

Ekstern henvisning 
 Statistik & Info  (Engelsk) (Litauisk)

Noter 

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 1960
Ophørt i 2012
Kaunas
Tidligere fodboldklubber i Litauen